Miejscowości w USA:
 Sand Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
 Sand Creek (ang. Sand Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Sand Creek (ang. Sand Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn